Desa Ngepung kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngepung (administrativ by i Indonesien, lat -7,55, long 112,09), Jawa Timur, 
 Desa Ngepung (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 112,07), Jawa Timur, 
 Desa Ngepung (administrativ by i Indonesien, lat -7,87, long 113,07), Jawa Timur, 
 Desa Ngepung (administrativ by i Indonesien, lat -7,32, long 112,58), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar